Кочева — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кочева — деревня в Солигорском районе Минской области.

Россия 
 Кочева — деревня в Жуковском районе Брянской области.
 Кочева — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.